

Persone 
 Gherardini
 Alessandro Gherardini (1655-1727), pittore italiano, vissuto a cavallo tra XVII e XVIII secolo.
 Brunero Gherardini (1925-2017), teologo italiano della Scuola Romana.
 Giovanni Gherardini (1778-1861), librettista e lessicografo italiano
 Italo Gherardini (1915-1940), ufficiale e aviatore italiano.
 Maurizio Gherardini (1955), ex cestista e dirigente sportivo italiano.

 Gherardini di Montagliari (o di Toscana)
 Andrea Gherardini (XIII secolo-XIV secolo), politico italiano, detto lo "scacciaguelfi"
 Cece Gherardini, condottiero italiano.
 Lotteringo Gherardini (...-1303), condottiero e politico italiano.
 Gherarduccio Gherardini (...-1331), condottiero e politico italiano.
 Gian Francesco Gherardini (1838-1926), politico italiano.
 Lisa Gherardini (1479-1542), nobildonna italiana,la celebre Gioconda ritratta da Leonardo da Vinci.
 Gian Claudio Gherardini (1895-1971), militare italiano.

Storia di famiglia
 Gherardini di Montagliari (o di Toscana), famiglia nobiliare originaria di Firenze.